

Cinema 
Nel gorgo del peccato (The Way of All Flesh) – film del 1927 diretto da Victor Fleming
The Way of All Flesh – film del 1940 diretto da Louis King

Letteratura 
 Così muore la carne (The Way of All Flesh) – romanzo di Samuel Butler del 1903

Musica 
 The Way of All Flesh – album dei Gojira del 2008